Departament d'Ucayali, antic departament i actual regió del Perú
 Riu Ucayali